Hans-Joachim Herrmann eller Hans Joachim Herrmann kan syfta på:

* Hans-Joachim Herrmann (1913–2010), tysk pilot
 Hans Joachim Herrmann (född 1931), tysk historiker
 Hans-Joachim Herrmann (född 1958), tysk biolog